San Ignacio se poate referi la următoarele toponime:

Argentina 
 Districtul San Ignacio, Provincia Misiones
 San Ignacio Miní

Belize 
 San Ignacio, Belize, Districtul Cayo

Bolivia 
 San Ignacio de Moxos
 San Ignacio de Velasco

Chile 
 San Ignacio, Chile

Costa Rica 
 San Ignacio, Costa Rica

El Salvador 
 San Ignacio, Chalatenango

Honduras 
 San Ignacio, Francisco Morazán

Mexic 
 San Ignacio, Baja California Sur
 San Ignacio, Chihuahua (Práxedis G. Guerrero)
 San Ignacio, Sinaloa
 San Ignacio Río Muerto (Sonora)
 San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco
 Laguna San Ignacio

Paraguay 
 San Ignacio, Misiones

Peru 
 San Ignacio, Peru
 Districtul San Ignacio, Peru
 Provincia San Ignacio

Statele Unite 
 San Ignacio, Texas